Vanguard est un fabricant d'accessoires photo et vidéo (trépieds, monopods, têtes à rotule, sacs pour appareil photo et mallettes) et d'accessoires pour la chasse et le tir à l'arc (des jumelles, des monoculaires et des longues vues).

Historique 
Anne Lee, entrepreneuse taiwanaise, crée le groupe Guardforce en 1986. Il commence son activité en tant que fabricant de trépieds pour des entreprises comme Sony et étend progressivement son activité à la production d'autres accessoires comme les jumelles et les sacs photo-video. 

Dans les années 90, Anne Lee crée la marque Vanguard.

Le groupe est actuellement basé à Canton dans le sud-est de la Chine et emploie 3000 personnes. Il possède également des filiales aux États-Unis, au Japon et en Europe.

Récompenses 

 2009 : Les trépieds Alta Pro sont récompensés par le TIPA  (Technical Image Press Association) comme "Meilleur Accessoire 2009"
 2010 : Les trépieds Alta Pro sont récompensés par le Red Dot Design Award, comme "Best of the Best"
 2010 : La série des Sac Photo UP-Rise est récompensées par le TIPA (Technical Image Press Association) comme "Meilleur Sac Photo 2010"

Notes et références

Liens externes 

Entreprise fondée en 1986
Fabricant de matériel photographique
Canton (Chine)